Hashimoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Goro Hashimoto
 Satoshi Hashimoto
 Yoshiaki Hashimoto